Ельша́нка — название географических объектов в России:

 Ельшанка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Ельшанка — малая река в Волгограде.
 Ельшанка — железнодорожная станция в Волгограде.
 Ельшанка — станция скоростного трамвая в Волгограде.
 Ельшанка (Елшанка) — река в Саратовской области, приток Большого Колышлея.

См. также 
 Верхняя Ельшанка — микрорайон в Волгограде.
 Нижняя Ельшанка — микрорайон в Волгограде.